Thrór (ur. w 2542, zm. w 2790 Trzeciej Ery) – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Wspominają o nim bohaterowie Hobbita, informacje na jego temat pojawią się też w Dodatkach do  Władcy Pierścieni.

Był to jeden z władców krasnoludów, Król Plemienia Durina w latach 2589–2790, trzeci Król pod Górą. Najstarszy syn Dáina I. Miał dwóch braci, Fróra i Gróra. Dziad Thorina Dębowej Tarczy, który został wypędzony przez Smauga z Samotnej Góry i zginął w Morii.

Opis postaci

Powrót do Ereboru 
Urodził się i wychował w Ered Mithrin. Królem został po śmierci ojca, zabitego przez smoka w 2589 roku. Już rok później krasnoludowie, ciągle zagrożeni przez kolejne bestie, opuścili Góry Szare. Thrór poprowadził większość z nich do Ereboru, dawnej siedziby swego plemienia.

Za jego rządów, położone tam państwo krasnoludów, zwane Królestwem pod Górą, rozkwitało, a jego mieszkańcy żyli w wielkim dostatku. Thrór utrzymywał przyjazne stosunki zarówno z bratem Grórem, władcą Żelaznych Wzgórz, jak i z ludźmi z Dale i Esgaroth oraz elfami z Leśnego Królestwa w Mrocznej Puszczy.

Smaug i utrata Ereboru 
Ten okres świetności trwał do 2770 roku. Wtedy to niespodziewanie napadł na Erebor smok Smaug, skuszony bogactwami krasnoludów. Thrór, wraz ze swym synem Thráinem, zdążył uratować się jako jeden z ostatnich, bowiem uciekł tajemnym przejściem. Następnie, wraz z garstką współplemieńców, tułał się po różnych częściach Śródziemia, aż wygnańcy osiedlili się w Dunlandzie.

Wyprawa do Morii i śmierć 
W 2790 roku Thrór dał synowi ostatni z Siedmiu Pierścieni oraz mapę i klucz do tajnego wejścia do Ereboru. Wraz z przyjacielem Nárem ruszył ku Przełęczy Czerwonego Rogu. Monarcha bowiem postanowił wrócić do starożytnej siedziby Plemienia Durina, Morii. 
 
Mimo ostrzeżeń i nalegań Nára, Thrór po dotarciu w pobliże Morii, nie zrezygnował z zamiaru ruszenia w głąb kopalni. Czyn ten przypłacił życiem. Zginął zabity przez Azoga, przywódcę orków. Zabójca odrąbał królowi głowę i na czole wypalił runami swe imię. Później poćwiartował ciało i rzucił je na pastwę padlinożernych ptaków.

Śmierć Thróra była powodem wielkiej wojny z orkami, którą rozpoczął Thráin II.

Imię 
Imię Thróra (þrór) pochodzi ze staronordyckiego, znaczy w tym języku rozszerzający. Tolkien zaczerpnął je z listy karłów, fragmentu Völuspy, pieśni zawartej w  Eddzie poetyckiej.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji Hobbita w reżyserii Petera Jacksona Thróra zagrał Jeffrey Thomas.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  – artykuł w Tolkien Gateway
  – artykuł w The Thain's Book. An encyclopedia of Middle-earth and Numenor
  – artykuł w Encyclopedia of Arda

Krasnoludowie Śródziemia

en:List of Middle-earth Dwarves#Thrór